Zulmira Maria de Jesus
Tia Zulmira

Desambiguações de prenomes